Lamberto Piovanelli, ex calciatore (n. 1964)
 Marco Piovanelli, calciatore (n. 1974)
 Silvano Piovanelli, cardinale (1924-2016)